Le mot rift est un nom emprunté à l'anglais mais d'origine scandinave, signifiant originellement « fissure, crevasse ».

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le Grand Rift est une nébuleuse obscure voilant une partie de la Voie lactée.
 Le rift de l'Aigle et le rift du Cygne sont deux parties du Grand Rift.

Géologie 
 Un rift est une région où la croûte terrestre se brise tandis que les deux côtés de cette fracture s'écartent. C'est notamment le cas :
 des rifts avortés, généralement un bras avorté d'un point triple ;
 des rifts océaniques, des chaînes de montagnes sous-marines que l'on rencontre dans tous les bassins océaniques ;
 du rift Albertin, la branche occidentale du rift est-africain ;
 du rift Baïkal, un rift situé sur l'emplacement du lac Baïkal en Sibérie ;
 du rift de Gregory, la branche orientale du rift est-africain ;
 du rift de la mer du Nord ;
 du rift de Reykjanes en Islande, une portion de la dorsale médio-atlantique ;
 du rift d'Oslo, en Norvège ;
 du rift du Jourdain au Proche-Orient, en réalité une faille décrochante sénestre plutôt qu'un rift au sens propre ;
 du rift du Rio Grande, en Amérique du Nord ;
 du rift du Saint-Laurent, au Canada ;
 du rift est-africain, une déchirure qui parcourt sur plusieurs milliers de kilomètres la partie orientale de l'Afrique ;
 du rift médio-continental, en Amérique du Nord ;
 du rift ouest-européen, un système de grabens intracontinentaux qui traverse l'Europe de l'Ouest.
 Sur un volcan, un rif est une fracture (ou un ensemble de fractures) en extension, où se produisent généralement de nombreuses éruptions fissurales. C'est notamment le cas :
 du rift Est et du rift Sud-Ouest du Kīlauea.

Médecine 
 La fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale.

Culture et société

Cinéma et télévision 
  (« Les Décalés du cosmos ») est une série télévisée d'animation canadienne créée par Chuck Austen et Chris Moeller, diffusée de 2004 à 2007.

Édifices 
 Le Rift est un lieu culturel de Ville-Marie (Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada).
 La Rock Rift Fire Observation Tower est une tour de guet du comté de Delaware (État de New York, États-Unis).

Entreprises et produits 
 Rift Valley Railways Consortium est une société privée fondée en 2005 pour exploiter les chemins de fer du Kenya et de l'Ouganda.
 L'Oculus Rift est un casque de réalité virtuelle conçu par l'entreprise Oculus VR.

Jeux de rôle 
 Rifts est un jeu de rôle de science-fantastique édité par Palladium Books.

Jeux vidéo 
 Rift: Planes of Telara est un MMORPG sorti en 2011.
 Rifts: Promise of Power est un jeu vidéo de type tactical RPG développé par Backbone Entertainment, sorti en 2005.
 Chasm: The Rift est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par , sorti en 1997.
 Dark Rift est un jeu de combat sorti en 1997.
 Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift est un jeu de rôle tactique développé et édité par Square Enix, sorti en 2007.
 Koronis Rift est un jeu vidéo d'action et de stratégie développé par Lucasfilm Games, sorti en 1985.
 League of Legends: Wild Rift est un jeu vidéo de type MOBA développé et édité par Riot Games, sorti en 2020.
 MotorStorm: Pacific Rift est un jeu vidéo de course sorti en 2008.
 Ratchet and Clank: Rift Apart est un jeu vidéo de plates-formes et de tir en vue à la troisième personne, sorti en 2021.

Toponyme 

 la vallée du Grand Rift, un ensemble géographique et une formation géologique en Afrique ;
 les lacs de la vallée du Grand Rift, un ensemble de lacs dans cette vallée ;
 la vallée du Rift, une ancienne province du Kenya ;
 la vallée du rift du Jourdain, une dépression du Proche-Orient.